Хубэй:

 Хубэй — провинция на востоке центральной части Китая. 
 Хубэй Хуакайэр — футбольный клуб, в 2012 году получил возможность выступать в первой лиге Китая.